Colma puede referirse a:
 Colma (álbum), el cuarto álbum del guitarrista Buckethead.
 Colma (California), un pueblo estadounidense en el condado de San Mateo, California.

Enlaces externos